Igelsgraben ist ein Gewässername:

 Igelsgraben (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs in Odenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Igelsgraben (Schwammerich), linker Zufluss des Schwammerich oder Weitenauerbachs (zum Steinenbach) bei Außerdorf, Ortsteil Weitenau, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Igelsbach